Марафо́н:

Греческие имена и топонимы 
 Марафон — персонаж древнегреческой мифологии, по имени которого названы город и долина.
 Марафон — город в Греции.
 Марафон (дим) — община (дим) в Греции.
 Марафонский бык — персонаж в древнегреческой мифологии.
 Битва при Марафоне — сражение греко-персидских войн.
 «Схиниас-Марафон» — греческий национальный парк.

Спорт 
Во многих видах спорта на выносливость существуют длительные (от двух и более часов) соревнования.
 Марафон — беговая дисциплина лёгкой атлетики, забег на дистанции 42,195 км.
 Сверхмарафон — забег на дистанции свыше 42,195 км.
 Веломарафон — одна из дисциплин велоспорта (кросс-кантри от 60 км).
 Лыжный марафон — одна из дисциплин лыжных гонок.
 Марафон (супермарафон) — вид биатлонной гонки.
 Плавательный марафон — плавание в открытом водоёме на длинные дистанции.
 Конькобежный марафон — преодоление больших расстояний на ледовых или роликовых коньках.
 «Марафон» — гондурасский футбольный клуб из города Сан-Педро-Сула.

В культуре 
 «Марафон» — советский мультфильм, выпущенный в 1988 году киностудией «Беларусьфильм».
 «Марафон» — российский фильм режиссёра Карена Оганесяна 2013 года.
 «Марафон-15» — подростково-развлекательная телепередача, выходившая в России с 1988 по 1998 год.
 «Марафонец» — фильм режиссёра Джона Шлезингера по роману Уильяма Голдмэна, 1976 года.
 «Марафон» — ленинградская рок-группа середины 1980-х годов.

Другие значения 
 «Марафон» — букмекерская контора.
 Вики-марафон — мероприятие, организуемое онлайн сообществом какого-либо проекта, в ходе которого участники совместно редактируют или улучшают проект.

См. также 
 
 
 «Марафон желаний» — предстоящая российская комедийная мелодрама.
 «Осенний марафон» — советский фильм 1979 года.
 «Смертельный марафон» — драматический короткометражный фильм 1913 года (США).
 ТВ-марафон — способ просмотра телевизионных программ, чаще всего сериалов, в течение длительного промежутка времени.
 Марафона, Жозе Карлуш (род. 1987) — португальский футболист.